Wolfgang Müllner ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Müllner (Schauspieler) (1951–2008), österreichischer Schauspieler und Regisseur
 Wolfgang Jakob Müllner (1701–1779), deutscher Mediziner